Sissener ist der Familienname folgender Personen:
 Andres Sissener (??), argentinischer Tennisspieler
 Einar Sissener (1897–1968), norwegischer Schauspieler
 Einar W. Sissener (1929–2008), norwegischer Manager
 Wilhelm Sissener (1779–1846), belgisch-norwegischer Militär